The Grand Design – album degli Edenbridge del 2006
 The Grand Design – film del 2007 diretto da Eric Stoltz 
 Il grande disegno (The Grand Design) – saggio di Stephen Hawking e Leonard Mlodinow del 2010